Frederika Amálie Dánská (11. dubna 1649, Kodaň – 30. října 1704, Kiel) byla druhou dcerou Frederika III. Dánského a Žofie Amálie Brunšvické a sňatkem s vévodou Kristiánem Albrechtem také holštýnsko-gottorpskou vévodkyní.

Život 
Frederika Amálie se narodila jako dcera Frederika III. Dánského a jeho manželky Žofie Amálie Brunšvické. Otec byl před pět měsíců před jejím narozením, 23. listopadu 1648, korunován králem.

Dne 24. října 1667 se Frederika Amálie na hradě Glücksburg provdala za Kristiána Albrechta Holštýnsko-Gottorpského. Sňatek byl součástí mírové smlouvy mezi Dánskem a Holštýnsko-Gottorpskem, ale nepřátelské strany bojovaly i nadále. Manželství bylo nešťastné, Frederiku Amálii trápily časté neshody mezi jejím bratrem, Kristiánem V. Dánským, a jejím manželem. Dalším známým problémem bylo domácí násilí ze strany Kristiána Albrechta, třebaže před dánskou královskou rodinou se choval k manželce s úctou a láskou.

Pár navštívil sestru Frederiky Amálie, švédskou královnu Ulriku Eleonoru. Na počest její návštěvy se u přísného švédského dvora pořádaly večírky a slavnosti, které byly oceňovány. V roce 1694 Frederika Amálie ovdověla. Jelikož i její synové byli protidánsky orientováni, konflikt mezi Dánskem a Holštýnskem-Gottorpskem přetrvával a nadále ji trápil. Když v roce 1704 ve své residenci v Kielu zemřela, konflikt mezi Dánskem a Holštýnskem-Gottorpskem o správném způsobu zvonění zvonů na jejím pohřbu téměř vyvolal válku mezi oběma státy.

Potomci 
S Kristiánem Albrechtem Holštýnsko-Gottorpským měla Frederika Amálie čtyři děti:

 Žofie Amálie Holštýnsko-Gottorpská (19. ledna 1670 – 27. února 1710), ∞ 7. července 1695 August Vilém Brunšvicko-Lüneburský; manželství zůstal bězdětné.
 Fridrich IV. Holštýnsko-Gottorpský (18. října 1671 – 19. července 1702), po otcově smrti se stal holštýnsko-gottorpským vévodou. ∞ 12. května 1698 Hedvika Žofie Švédská, nejstarší dcera švédského krále Karla XI. Manželé spolu měli jediné dítě, syna Karla Fridricha, který se stal později otcem budoucího ruského cara Petra III., což z Fridricha činilo předka z mužské linie všech ruských carů po Kateřině II.
 Kristián August Holštýnsko-Gottorpský, kníže z Eutinu (11. ledna 1673 – 24. dubna 1726), po bratrově smrti se stal holštýnsko-gottorpským regentem, ⚭ Albertina Frederika Bádensko-Durlašská (3. července 1682 – 22. prosince 1755)
 Marie Alžběta Holštýnsko-Gottorpská (21. března 1678 – 17. července 1755), abatyše z Quedlinburgu

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Oldenburkové
Holstein-Gottorp
Dánské princezny
Norské princezny
Holštýnsko-gottorpské vévodkyně
Narození v roce 1649
Narození 11. dubna
Narození v Kodani
Úmrtí v roce 1704
Úmrtí 30. října
Úmrtí v Kielu
Ženy